Губденский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Карабудахкентском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Губден.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Карабудахкентского района
Сельские поселения Дагестана